

Geografia 
 Le Mouret – comune svizzero nel distretto della Sarine
 Mouret – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Cédric Mouret – ex calciatore francese
 Eliette Mouret – mecenate francese, vedova di Herbert von Karajan
 Emmanuel Mouret – attore, sceneggiatore e regista francese
 Jean-Joseph Mouret – compositore francese